Tywriw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine mit etwa 4200 Einwohnern (2014) und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajon.

In der Ortschaft befindet sich ein klassizistisches Baudenkmal, der im 18. Jahrhundert erbaute Palast Jaroschynskych.

Geographie 
Tywriw liegt am Südlichen Bug im Zentrum der Oblast Winnyzja an den Territorialstraßen Т–02–12 und Т–02–42 40 km südlich des Oblastzentrums Winnyzja.

Geschichte 
1505 wurde die Ortschaft erstmals erwähnt und besitzt seit 1965 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 

Tywriw ist Verwaltungssitz des 1923 gegründeten Rajon Tywriw. Der Rajon liegt im Zentrum der Oblast Winnyzja, hat etwa 43.000 Einwohner und eine Fläche von 881,6 km². Die Bevölkerungsdichte beträgt 50 Einwohner pro km².

Weblinks 

 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ort am Südlichen Bug
Ersterwähnung 1505
Rajon Tywriw